Nome italiano dello stile decorativo Millefleur, stile di tappezzeria europea del tardo medioevo
 Millefiori (vetro) – stile di decorazione su vetro del Rinascimento italiano
 Antico nome di Mirafiori, territorio a sud di Torino
 Millefiori (miele) – tipo di miele ricavato da più essenze floreali
 Millefiori di Lonigo – varietà di gallina di origine italiana
 La famiglia Millefiori è una famiglia mafiosa fittizia del manga Tutor Hitman Reborn!